Михаил Галактионов:
 Галактионов, Михаил Михайлович (род. 1984) — российский футбольный тренер.
 Галактионов, Михаил Романович (1893—1948) — советский военачальник, генерал-майор.